

Politici
 Thomas Brown (1785-1867) – politico statunitense, governatore della Florida
 Thomas Brown (1839-1908) – politico statunitense, sindaco di Milwaukee (Wisconsin)
 Thomas Brown (1870-1952) – politico statunitense, senatore dello Stato di New York
 Thomas Brown (1917-2002) – politico statunitense, sindaco di Westland (Michigan)
 Thomas Brown (1803-1863) – uno dei primi colonizzatori nell'Australia Occidentale coloniale e membro del Consiglio legislativo dell'Australia occidentale
 Thomas Brown 1811-1889) – politico australiano, membro dell'Assemblea legislativa del nuovo Galles del Sud dal 1872 al 1876
 Thomas Brown (1861-1934) – agricoltore e politico australiano, membro del parlamento australiano dal 1901 al 1913

Figure religiose
Thomas Brown (1811-1893) – pastore della Libera Chiesa di Scozia
Thomas Brown (n. 1943) – vescovo anglicano in Nuova Zelanda

Altri
Thomas Brown (1778-1820) – filosofo scozzese
Thomas Brown (1785-1862) – naturalista e malacologo britannico
Thomas Brown (n. 1986) – allenatore di football americano statunitense
Thomas Brown – calciatore inglese del Sunderland nei primi anni del XX secolo